Lajeunesse ist der Familienname folgender Personen:

Cornélia Nelly Lajeunesse (1849 oder 1854-nach 1930), kanadische Sängerin, Pianistin und Musikpädagogin
Joseph Lajeunesse (1818–1904), kanadischer Musiker und Musikpädagoge
Marie-Louise-Emma-Cécile Lajeunesse (1847–1930), kanadische Sängerin, siehe Emma Albani